Dayre ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Dayre (1892–1952), französischer Romanist, Kroatist und Lexikograf
 Valérie Dayre (* 1958), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Daira (Trommel)